Трубовщина:
 Трубовщина — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области России.
 Трубовщина — село в Яготинском районе Киевской области Украины.